Nasrabad può riferirsi a:
 Nasrabad – città iraniana nella regione di Esfahan
 Nasrabad – città iraniana nella regione del Razavi Khorasan